Zengg ist der Name folgender Personen:

 Dietrich von Zengg soll ein Franziskanerbruder gewesen sein, der 1420 eine Prophezeiung im kroatischen Zengg (Senj) verfasst haben soll

Siehe auch:
 Senj (lat. Senia oder Segnia, griech. Attienities, dt. Zengg, ital. Segna), älteste Stadt in der oberen Adria